Ackermann steht für:
 jemanden, der einen Acker bearbeitet; siehe Landwirt
 Ackermann (Familienname), Familienname – zu Bedeutung und Namensträgern siehe dort
 Ackermann (Versand), Schweizer Versandhandelsunternehmen
 Ackermann-Gemeinde, Verband in der katholischen Kirche Deutschlands
 Ackermann-Göggingen, ehemaliges deutsches Textilunternehmen
 Ackermannfunktion, mathematische Funktion
 Ackermannwinkel, Begriff der Fahrdynamik, siehe Lenkung#Achsschenkellenkung
 Der Ackermann aus Böhmen, Werk von Johannes von Tepl
 Ackermann Fahrzeugbau, Hersteller von Aufbauten und Anhängern für Nutzfahrzeuge
 Ackermann-Ventil zum Auslösen einer Schnellbremsung bei Eisenbahnfahrzeugen
 Ackermannviridae, Familie von Viren („Ackermannviren“) in der Ordnung Caudovirales

Siehe auch:
 Ackerman
 Akkermann
 Akkerman
 Akermann
 Akerman
 Ackermanns